Желе́зников — русская фамилия.

Известные носители

В 
 Железников, Василий Александрович (1877—1960) — русский полярник, матрос-рулевой; участник Русской полярной экспедиции под руководством барона Э. В. Толля и экспедиции по поискам и спасению группы Э. В. Толля.
 Железников, Владимир Карпович (1925—2015) — русский советский детский писатель, кинодраматург, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
 Железников, Карп Афанасьевич (1895—1957) — генерал-майор.

Н

См. также 
 Железняков
 Железниково